

Musica
Ormisda – opera pasticcio di Händel

Onomastica
Ormisda – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ormisda – politico bizantino, prefetto del pretorio d'Oriente
Ormisda I – re della dinastia sasanide
Ormisda II – re della dinastia sasanide
Ormisda III – re della dinastia sasanide
Ormisda IV – re della dinastia sasanide
Ormisda V – re della dinastia sasanide
Ormisda VI – re della dinastia sasanide
Ormisda – figlio di Ormisda II
Papa Ormisda – 52º papa della Chiesa cattolica
Rabban Ormisda – monaco cristiano siro